Пе́рвая Се́верная ли́ния — улица на севере Москвы в районе Северный Северо-Восточного административного округа справа от Дмитровского шоссе в бывшем посёлке Северный.

История 
Посёлок при Северной водопроводной станции, снабжающей водой северную часть Москвы и город Зеленоград и получивший название Северный, возник в 1952 году. Посёлок вошёл в Москву в 1991 году. 1-я — 9-я Северные линии образовались при постройке посёлка Северный, по которому и получили название. В 1952—1985 годы назывались 1-я — 9-я линии посёлка Северный, в 1985—1994 годы — 1-я — 9-я линии Северной водопроводной станции.

Расположение 
1-я Северная линия опоясывает бывший посёлок Северный с севера и востока. Начинается от 5-й Северной линии, проходит на восток, пересекает 3-ю и 2-ю, поворачивает на юг, где на неё вновь выходит 2-я Северная линия, заканчивается у здания городской больницы № 43.

Учреждения и организации 
 Строение 22 — Московская восточная таможня, Лосиноостровский таможенный пост;
 Дом 1 — Северная станция водоподготовки;
 Дом 3 — Центр социального обслуживания района Северный;
 Дом 27 — городская больница № 43.

Ссылки 
 Официальный сервер Управы района Северный
 Общемосковский классификатор улиц Москвы  ОМК УМ
 
 Схема улицы

Улицы Москвы, появившиеся в 1952 году